Поняття розклад може означати:

 Дія і стан за значенням «розкладатися»:
 Реакція розкладу — хімічна реакція, внаслідок якої одна речовина розпадається на дві або на кілька нових речовин.
 Електроліз
 Розклад тканин — зміни у тканинах, які виникають після зупинки їх життєдіяльності й зумовлені процесами аутолізу і/або гниття.

 Графік (занять, руху поїздів тощо); розпорядок, режим:
 Розклад занять
 Розклад змагань (спортивних)
 Турнірна таблиця
 Розклад роботи
 Розклад руху транспорту — графік або таблиця, що містить відомості про час, місце, послідовність виконання рейсу:
 Розклад руху поїздів.
 Розклад руху автобусів
 Розклад руху виконання регулярних польотів — звід офіційно затверджених регулярних рейсів, пов'язаних з перевезенням пасажирів, вантажу, пошти, між одними й тими самими двома чи більше пунктами.
 Розклад мовлення телерадіоорганізацій

 Розкладання:
 Аналіз
 Факторизація

Джерела